Stora Hästskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Hästskäret, Larsmo, Österbotten, 
 Stora Hästskäret, Kimitoön, Åboland,

Se även
Hästskäret
Lilla Hästskäret
Stora Hästskär

Robotskapade Finlandförgreningar